Станция Заводская-Сортировочная — входная станция НКМК. С неё уходят груженые продукцией завода поезда, на неё привозят агломерат и уголь.

Станция по типу работы является сортировочной, по объему — внеклассной.

Станция состоит из приемоотправочного, отправления, сортировочного парков, поста Эстакады и Угольные ямы и других парков и постов. В приемоотправочном парке 12, а в отправочном — 10 путей.

Прилегающие перегоны 
а) В четном направлении

 Заводская сортировочная — Новокузнецк (электрифицированный, используются ТЭМ2, ВЛ10у)
 Заводская сортировочная — Узловая
 Заводская сортировочная — Скрапная

б) В нечетном

 Заводская сортировочная — Новокузнецк-сортировочный (используются ТЭМ2, ТЭМ15)

Ссылки 
 http://scbist.com/dvizhencu_/6211-rabota-zheleznodorozhnoi-stancii.html
 http://www.metalinfo.ru/ru/news/23489
 http://kuzbass.me/obshhestvo1/raznoe/7305-na-territorii-oao-nkmk-pogib-mashinist-teplovoza.html
 http://www.nkmk.ru/portal/page?_pageid=1113,3145913&_dad=portal&_schema=PORTAL&press_rel=view&rowid=AAALaDAAEAAAACKAAE

Новокузнецкий металлургический комбинат
Железнодорожный транспорт Новокузнецка
Железнодорожные станции и платформы Кемеровской области